ECN heeft meerdere betekenissen:
 Energieonderzoek Centrum Nederland
 Explicit Congestion Notification, een methodiek op het internet.